Émile Paladilhe (1844-1926), compositeur français.
 Dominique Paladilhe (1921-2015), historien et illustrateur musical français, petit-fils d'Émile.